Ackworth peut désigner :

 Ackworth, une ville, du comté de Warren en Iowa, aux États-Unis ;
 , une ville du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.